Le sigle COMPA peut désigner :
 La COMPA, Communauté de communes du Pays d'Ancenis, une intercommunalité du département de la Loire-Atlantique.
 Le COMPA, Le Conservatoire national du machinisme et des pratiques agricoles, musée départemental consacré à l'agriculture et situé à Mainvilliers près de Chartres.